Лукский сельсовет — название административно-территориальных единиц:

Белоруссия 
 Лукский сельсовет — сельсовет в Жлобинском районе Гомельской области.
 Лукский сельсовет — сельсовет в Кореличском районе Гродненской области.